Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Emilia-Romagna Open des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 14. und 15. Mai 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Parma